Philip Jackson (acteur), Engels acteur, zanger en televisiepresentator
 Philip Jackson (beeldhouwer), Engels beeldhouwer